В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Еліз Берджін і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Мануела Малєєва і Гелена Сукова 6–1, 3–6, 6–3.

Сіяні пари 

 Еліз Берджін /  Мартіна Навратілова (фінал)
 Мануела Малєєва /  Гелена Сукова (фінал)

 Пем Кеселі /  Пінат Луї (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Houston